Тренер года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему тренеру года в шотландском футболе.

Награда была впервые вручена по итогам сезона 1986/87. Лауреат определяется путём голосования среди членов Шотландской ассоциации футбольных журналистов (ШАФЖ) (), которая включает в себя более ста представителей прессы, работающих по всей стране. Первым обладателем награды стал наставник клуба «Данди Юнайтед» Джим Маклейн, первым не шотландским тренером, получившим этот приз, является североирландец Джимми Николл, на тот момент руководящий «Рэйт Роверс».

Лауреаты

Победители по странам

Победители по клубам

См. также 
 Тренер года по версии футболистов ШПФА
 Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов
 Молодой игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов
 Игрок года по версии футболистов ШПФА
 Молодой игрок года по версии футболистов ШПФА

Примечания 

Шотландия
Футбольные награды в Шотландии
Награды, появившиеся в 1986 году